Halvdan Aarsrud (1878-1925) – politico norvegese
 Hermann Hansen Aarsrud (1837-1927) – politico norvegese